Civilkuragepriset kan syfta på:

Civilkuragepriset (SAC) – ett pris som instiftades år 2000 SAC Syndikalisterna
Civilkuragepriset (Västmanland) – ett pris från Stiftelsen Västmanlandsfonden för civilkurage